Srby può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Srby, comune del distretto di Plzeň-jih, nella regione di Plzeň
Srby, comune del distretto di Domažlice, nella regione di Plzeň